Jarre steht für:
 (4422) Jarre, einen Asteroid im Hauptgürtel
 Jarre (Einheit), ein französisches Volumenmaß

Personen:
 Cyrillus Jarre (1878–1952), Franziskaner-Erzbischof in Tsinan, China
 Jean-Michel Jarre (* 1948), französischer Synthesizer-Musiker, Sohn von Maurice Jarre
 Kevin Jarre (1954–2011), US-amerikanischer Drehbuchautor, Adoptivsohn von Maurice Jarre
 Léontine Jarre (1830–1892), französische Karmelitin, Ordens- und Klostergründerin
 Maurice Jarre (1924–2009), französischer Filmmusikkomponist
 Nicolaus Jarre (1603–1678), Hamburger Bürgermeister und Jurist